Чемпионат Европы по кроссу 2009 года прошёл 13 декабря в Дублине, столице Ирландии. Были разыграны 12 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов, 4 — среди молодёжи (спортсменов до 23 лет) и 4 — у юниоров.

На старт вышли 423 атлета из 30 стран Европы. Дистанция была проложена по территории дублинского Парка Сантри. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 9,997 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8,018 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8,018 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6,039 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,039 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,039 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2009 года
Спорт в Ирландии в 2009 году
2009 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Дублине
События 13 декабря
кросс
Чемпионаты Европы в Ирландии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Ирландии